El Faium és una ciutat de l'oasi de Faium a Egipte.
 Governació d'el Faium, és una divisió administrativa d'Egipte
 Oasi de Faium o Fayyum o Faiyum, oasi d'Egipte
 Faium B o Cultura Qaruniana: Cultura epipaleolítica de l'antic Egipte